Icaro bezeichnet:

 Icaro Air, Airline in Ecuador
 Icaro Alaro Mallorca, Frauen-Volleyball-Verein in Spanien

ICARO steht für:
 ICARO, Alarmierungssystem in der Schweiz

Siehe auch:
 Ikarus (Begriffsklärung)